Thieulloy-l'Abbaye
Thieulloy-la-Ville
Guillaume de Thieulloy